

Astronomia
Lev – cratere lunare

Bibbia
Lev. – abbreviazione del Levitico

Codici
LEV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bureta (Figi)
 LEV – codice identificativo del locator di Levaldigi e dell'ILS pista 21 di Cuneo/Levaldigi, radioassistenze per la navigazione aerea

lev – codice ISO 639-3 della lingua lamma

Economia
Lev bulgaro – valuta della Bulgaria

Onomastica
Lev – nome proprio di persona maschile

Persone
Lev I di Galizia – principe di Galizia-Volinia
Lev II di Galizia – principe di Galizia-Volinia
Benjamin Lev – attore libanese

Sigle
LEV – targa automobilistica di Leverkusen (Germania)
Libreria editrice vaticana – casa editrice vaticana
 LEV – sistema di comunicazione via cavo sottomarino.